Ак-Кая — скеляста гора на сході Внутрішнього пасма Кримських гір
 «Гора Ак-Кая» — комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення
 Ак-Кая — назва села Біла Скеля Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року